Morten Nielsen peut désigner :
 Morten Nielsen, un poète danois (1922-1944) ;
 Morten Nielsen, un footballeur danois né en 1971 ;
 Morten Nielsen, un footballeur danois né en 1982.